Drowning Pool é o quarto álbum de estúdio da banda Drowning Pool, lançado em 2010.

Faixas 
Lista de faixas:

Álbuns de Drowning Pool
Álbuns de 2010